«Сын рыбака»:

 Сын рыбака (фильм, 1928) — советский фильм режиссёра Александра Ивановского.
 Сын рыбака (роман) — роман классика латышской литературы Вилиса Лациса, написанный в 1933—1934 годах. По этому произведению были поставлены спектакли рядом театров бывшего СССР, а также сняты кинофильмы:
 Сын рыбака (фильм, 1939) — латвийский фильм режиссёра Вилиса Лапениекса.
 Сын рыбака (фильм, 1957) — советский латвийский фильм режиссёра Вариса Круминьша.